Le tournoi Ciudad de Floridablanca 2017 est l'édition 2017 du tournoi de squash Ciudad de Floridablanca qui se déroule du 8 au 11 mars 2017 à Floridablanca. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 70 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont une wild card Catalina Peláez. 

La superstar malaisienne Nicol David remporte le  et dernier titre de sa carrière. En demi-finale et alors qu'elle a cinq balles de match, la tête de série  Amanda Sobhy est victime d'une rupture du tendon d'achille.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash en Colombie
Sport en Colombie en 2017
Squash en 2017
Sport en mars 2017